Марио Моралес има више значења:

 Марио Моралес (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Марио Моралес, Де лос Моралес (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику